Skåne steht für:
 Skåne län, Provinz (Län) in Schweden
 Skåne, historische Provinz (Landskap) in Schweden, siehe Schonen
 Skåne (Schiff, 1998), Fährschiff der Reederei Stena Line

Siehe auch:
 Skane